

Каратомар — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Каратомар — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Каратомар — село, Цілиноградський район, Акмолинська область